

Architettura 
Palazzo Trabucco – palazzo di Palermo
Palazzo Trabucco – palazzo di Napoli
Villa Trabucco – villa di Torre del Greco

Persone
Aloys Paul Trabucco – medico austriaco
Andrea Trabucco – canonico, avvocato e poeta beneventano
Carlo Trabucco – giornalista italiano
Cesare Trabucco – uomo politico italiano, conte di Castagnetto
Francesco Trabucco – architetto e designer italiano
Giacomo Trabucco — geologo, cartografo e paleontologo
Giovanni Trabucco – calciatore italiano
Mario Trabucco – violinista italiano
Mario Trabucco – medico e filosofo italiano
Raffaele Trabucco – rivoluzionario italiano
Tommaso Trabucco – mercante napoletano
Trabucco - pseudonimo del critico letterario Gianfranco Contini, nel carteggio con Eugenio Montale pubblicato col titolo Eusebio e Trabucco

Altro 
 Trabucco – arma usata negli assedi
 Trabucco – strumento usato nella pesca commerciale
 Trabucco – misura agraria antica, sottomultiplo della pertica